Arbia (Asciano), plaats in Italië
 Arbia (rivier), rivier in Italië
 Arbia (geslacht), uitgestorven geslacht van zee-egels